Ger może dotyczyć:
 Ger – dynastia chasydzka z Góry Kalwarii
 Ger – francuska gmina w regionie Akwitania
 Ger – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Ger – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Ger – hiszpańska gmina w comarce Baixa Cerdanya
 Ger – rzeka we Francji, przepływająca przez teren departamentu Górna Garonna, prawy dopływ rzeki Garonny
 ger – inna nazwa jurty

Zobacz też